Парламентские выборы в Швейцарии проходили 28 октября 1951 года для избрания 34-го Национального совета. Количество мест парламента было увеличено со 194 до 196.  В результате, хотя наибольшее количество голосов было у Социал-демократической партии, крупнейшей парламентской партией Национального совета осталась Свободная демократическая партия, получившая 51 из 196 мест.

Результаты

Примечания 

Выборы 1951 года
1951 год в Швейцарии
Выборы в Швейцарии
Октябрь 1951 года